San Calogero, település Calabriában
Szentek
 Bresciai Szent Calogero mártír
 Szicíliai Szent Calogero (466-561) remete